Kikimora est un esprit féminin de la maison dans la mythologie slave

 Kikimora est une légende symphonique d'Anatoli Liadov

 Kikimora palustris est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae